Olivier Labelle (né le  à Saint-Eustache, Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Il a joué dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec de 2003 à 2006, il se joint au Crunch de Syracuse de la Ligue américaine de hockey lors de la saison 2006-2007.

Il a évolué actuellement avec les Grizzlies de l'Utah de l'ECHL avant de retourner jouer au Canada avec les Salmon Kings de Victoria et le Moose du Manitoba lors de la saison 2008-2009.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 ||Olympiques de Hull ||LHJMQ ||69 ||16 ||18 ||34 ||86 ||19 ||4 ||1 ||5 ||36
|-
|2003-2004 ||Olympiques de Gatineau ||LHJMQ ||70 ||26 ||31 ||57 ||130 ||15 ||3 ||7 ||10 ||24
|-
|2004-2005 ||Olympiques de Gatineau ||LHJMQ ||67 ||19 ||37 ||56 ||133 ||10 ||1 ||2 ||3 ||12
|-
|2005-2006 ||Titan d'Acadie-Bathurst ||LHJMQ ||67 ||50 ||50 ||100 ||185 ||17 ||5 ||10 ||15 ||35
|-
|2006-2007 ||Crunch de Syracuse ||LAH ||74 ||11 ||20 ||31 ||153 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Grizzlies de l'Utah ||ECHL ||52 ||26 ||22 ||48 ||169 ||15 ||4 ||7 ||11 ||33
|-
|2007-2008 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||8 ||1 ||0 ||1 ||13 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Salmon Kings de Victoria ||ECHL ||56 ||16 ||19 ||35 ||128 ||9 ||4 ||3 ||7 ||32
|-
|2008-2009 ||Moose du Manitoba ||LAH ||6 ||0 ||2 ||2 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Royals de Reading ||ECHL ||55 ||23 ||18 ||41 ||162 ||16 ||11 ||4 ||15 ||36
|-
|2009-2010 ||Bruins de Providence ||LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Royals de Reading ||ECHL ||38 ||21 ||11 ||32 ||105 || 7|| 2|| 5|| 7|| 16
|-
|2010-2011 || Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||34 ||3 ||2 ||5 ||74 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Royals de Reading ||ECHL ||63 ||27 ||30 ||57 ||144 ||5 ||1 ||1 ||2 ||10
|-
|2011-2012 || Bruins de Providence ||LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Graz 99ers || EBEL || 42|| 18|| 16|| 34|| 98|| 5|| 2|| 1|| 3|| 10
|-
|2013-2014 || Graz 99ers || EBEL || 40|| 5|| 12|| 17|| 64|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Royals de Reading ||ECHL || 72||30 ||41 || 71|| 92|| 7|| 0|| 3|| 3||10
|-
| 2015-2016 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 26 || 11 || 14 || 25 || 36 || 15 || 6 || 5 || 11 || 24
|-
|2016-2017 || Royals de Reading ||ECHL || 66 || 27 || 28 || 55 || 78 || 6 || 2 || 2 || 4 || 10
|-
| 2016-2017 || Crunch de Syracuse || LAH || 6 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus || 44||22||22||44||108||9||2||1||3||14
|-
| 2018-2019 || Fuel d'Indy || ECHL || 56 || 15 || 25 || 40 || 75 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Royals de Reading || ECHL || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus || 25 || 9 || 10 || 19 || 99 || 4 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2020-2021 || Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus || 23 || 10 || 10 || 20 || 52 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Scorpions de Mulhouse || Ligue Magnus || 43 || 10 || 29 || 39 || 84 || 6  || 4 || 4 || 8 || 2

Notes et références 

Naissance en juillet 1985
Naissance à Saint-Eustache (Québec)
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Olympiques de Hull
Joueur des Olympiques de Gatineau
Joueur du Titan d'Acadie-Bathurst
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Salmon Kings de Victoria
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Royals de Reading
Joueur des Bruins de Providence
Joueur du Graz 99ers
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur des Boxers de Bordeaux
Joueur du Fuel d'Indy
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club de Mulhouse